

Gradi militari
 General – grado militare

Musica 
 General – album dei Circle del 2005

Videogiochi
 General – videogioco freeware del 1999
 Command & Conquer: Generals – videogioco della serie Command & Conquer

Altro
 General – distretto della Costa Rica nel cantone di Pérez Zeledón
 General – detersivo prodotto dalla Henkel
 General (Генерал) – film del 1992 diretto da Igor' Nikolaev
General – serie televisiva del 2019

Pagine correlate
Generale (disambigua)
The General (disambigua)

Altri progetti